Појам  може да се односи на:

 Трон (филм)
 Велики адмирал Трон